Austria:
 Fließ – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck

Osoby:
 Wilhelm Fließ – niemiecki biolog

Zobacz też:
 Fliess
 Fliß
 Sydower Fließ